Сто́нтон або Ста́нтон () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище

 Стів Стонтон (, * 19 січня 1969, Дрогеда) — ірландський футболіст, захисник. 
 Імелда Стонтон (; *9 січня 1956, Лондон, Велика Британія) — британська акторка.

Топонім

Стонтон — місто, штат Іллінойс
 Стонтон — місто, штат Індіана
 Стонтон — місто, штат Вірджинія